Berneuil (Charente)
Berneuil (Charente-Maritime)
Berneuil (Somme)
Berneuil (Haute-Vienne)
ook:
Berneuil-en-Bray, Oise
Berneuil-sur-Aisne, Oise